Sitno peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Sitno, un village

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sitno, un village dans le powiat de Bydgoszcz
 Sitno, un village dans le powiat de Golub-Dobrzyń
 Sitno, un village dans le powiat de Sępólno
 Sitno, un village dans le powiat de Wąbrzeźno

 dans la voïvodie de Lublin
 Sitno, un village dans le powiat de Biała Podlaska
 Sitno, un village dans le powiat de Radzyń Podlaski
 Sitno, un village dans le powiat de Zamość
 Sitno, une gmina dont ce village est le siège

 dans la voïvodie de Poméranie
 Sitno, un village

 dans la voïvodie de Mazovie
 Sitno, un village 

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Sitno, un village

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Sitno, un village dans le powiat de Gryfino
 Sitno, un village dans le powiat de Szczecinek
 Sitno, un village dans la gmina de Myślibórz
 Sitno, un village dans la gmina de Barlinek

en 
 Sitno est un sommet des monts de Štiavnica